Ломаивичи () — острова в Фиджи. Административно входят в состав одноимённой провинции.

География 
Острова Ломаивичи расположены в южной части Тихого океана, к западу от моря Коре и к востоку от острова Вити-Леву. Архипелаг состоит из 7 крупных и множества более мелких островов, имеющих преимущественно вулканическое происхождение. Общая площадь суши составляет около 484 км².

Крупнейшие острова архипелага — Нгау (140 км²), Коро (104 км²) и Овалау (102,3 км²). Другие острова — Янута-Лаилаи, Янута-Леву, Мотурики, Макондронга, Маконгаи, Вакая, Мбатики, Наираи и др. Климат на островах Ломаивити тропический.

История 
Согласно археологическим находкам (женский скелет на острове Мотурики), архипелаг был заселён представителями культура лапита более 2500 лет назад. Европейским первооткрывателем архипелага стал британский путешественник Уильям Блай, проплывший мимо него в мае 1789 года. В 1792 году Блай повторно исследовал острова.

14 мая 1879 года на острове Янута-Лаилаи, входящем в состав архипелага, высадились первые выходцы из Индии, которые впоследствии работали на плантациях Фиджи.

Население 
Согласно переписи 2007 года на островах Ломаивичи проживало 16 461 человек. Крупнейший населённый пункт — город Левука, расположенный на острове Овалау. Город основан примерно в 1820 году европейскими поселенцами и торговцами и является первым городом современного типа на островах Фиджи. В период с 1871 по 1877 год Левука была столицей сначала независимого государства Фиджи, а затем одноимённой британской колонии (официальный перенос столицы в Сува состоялся в 1882 году).

Экономика 
Основа экономики — сельское хозяйство (прежде всего, производство копры).

Примечания 

Острова Ломаивичи
Островные группы Австралии и Океании